Симфонический оркестр Колорадо () — американский симфонический оркестр, базирующийся в Денвере. Основан в 1922 г. как Денверский городской оркестр (). В 1934 г. перешёл на полностью профессиональную основу и получил название Денверский симфонический оркестр (). С 1989 г. носит нынешнее название.

На ранней стадии своего существования оркестр был довольно скромным полупрофессиональным коллективом. Заметным событием в истории оркестра стал приезд Сергея Прокофьева, исполнившего с оркестром свой первый фортепианный концерт 18 февраля 1938 года, — впрочем, композитор остался крайне недоволен.

Подъём оркестра был связан с руководством Сола Кастона в 1940-50-е гг., заметно омолодившего и состав оркестрантов, и аудиторию, проводившего много концертов для детей и семейного прослушивания, а в конце 1950-х гг. предпринявшего ряд амбициозных оперных и концертных постановок на фоне эффектного горного ландшафта в парке Ред-Рокс, на концертной площадке Red Rocks Amphitheatre, в том числе концерт Элен Траубель и Лаурица Мельхиора с вагнеровским репертуаром (1950). Менеджером оркестра при Кастоне была Элен Мэри Блэк (1896—1988), первая в США женщина — директор оркестра.

На рубеже 1980-90-х гг. оркестр испытал значительные финансовые трудности, приведшие к его расколу. Последующее воссоединение и реорганизация завершились лишь к 1993 году.

Руководители оркестра 

 Хорас Тюрмен (1934—1944)
 Сол Кастон (1945—1963)
 Владимир Гольшман (1964—1970)
 Брайан Пристмен (1970—1978)
 Гаэтано Делогу (1979—1986)
 Филипп Антремон (1986—1989)
 Марин Алсоп (1993—2005)
 Джеффри Кахане (2005—2010)
 Эндрю Литтон (2013—2016)
 Бретт Митчел (2017—2021)
 Питер Унджян (с 2022 г.)

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт 

Музыкальные коллективы по алфавиту
Музыкальные коллективы из Денвера
Музыкальные коллективы, появившиеся в 1922 году
Колорадо
Музыка в Денвере